La communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) est une communauté d'agglomération située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes et regroupant 74 communes.

Historique 
Elle est créée le  par la fusion de sept intercommunalités :  la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse et les communautés de communes de Bresse Dombes Sud Revermont, du canton de Coligny, du canton de Saint-Trivier-de-Courtes, de Montrevel-en-Bresse, de Treffort-en-Revermont et de La Vallière.

Le , Bresse Vallons est créée par regroupement de Cras-sur-Reyssouze et Étrez, ce qui porte le nombre de communes à 74.

Territoire communautaire

Géographie 

Le territoire de la communauté d'agglomération du grand bassin de Bourg-en-Bresse est constitué de plusieurs entités géographiques.

Composition 
La communauté d'agglomération est composée des  suivantes :

Démographie

Identité

Administration

Siège 
Le siège de la communauté d'agglomération est situé à Bourg-en-Bresse.

Les élus 
Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse se compose de  représentant chacune des communes membres et élus pour une durée de six ans.

Ils sont répartis comme suit :

Présidence 
Jean-François Debat est président de la communauté d'agglomération depuis le .

Compétences

Budget et régime fiscal 
Le régime fiscal de la communauté d'agglomération est celui de la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Projets et réalisations

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalités de l'Ain

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Toponyme évoquant la Bresse